Petrovac na Moru este un oraș din comuna Budva, Muntenegru. Conform datelor de la recensământul din 2003, orașul are 1485 de locuitori (la recensământul din 1991 erau 1412 de locuitori).

Demografie 

În orașul Petrovac na Moru locuiesc 1198 de persoane adulte, iar vârsta medie a populației este de 40,5 de ani (38,3 la bărbați și 42,4 la femei). În localitate sunt 493 de gospodării, iar numărul mediu de membri în gospodărie este de 2,98.

Populația localității este foarte eterogenă.

Referințe

Legături externe 

 Mape, aerodromi i vremenska situacija lokacija (Fallingrain)
 Satelitska mapa (Wikimapia)
 Plan naselja na mapi (Mapquest)
 Petrovac na Moru

Localități din comuna Budva
Orașe din Muntenegru